Bujaki steht für:
 Bujaki (Nidzica) Ortschaft im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen; bis 1945: Bujaken, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Bujaki (Drohiczyn) Ortschaft im Powiat Siemiatycki, Woiwodschaft Podlachien, Polen
 Bujaki (Brest) Ortschaft im  Rajon Brest, Breszkaja Woblasz, Weißrussland